Royaume de Siam peut faire référence à :

 Le Royaume de Siam est l'ancien nom de la Thaïlande.
 Royaume de Siam est un album de Gérard Manset paru en 1979.
Royaume de Siam est une chanson de Gérard Manset apparaissant sur cet album.
Royaume de Siam est aussi un roman écrit par Gérard Manset et publié en 1987.